El Viso peut faire référence à deux communes d'Andalousie, en Espagne :
 El Viso, dans la province de Cordoue ;
 El Viso del Alcor, dans la province de Séville.